Никола́й Ива́нович Суббо́тин:
 Субботин, Николай Иванович (1827—1905) — российский историк, писатель и публицист, профессор Московской духовной академии по кафедре Истории и обличения русского раскола.
 Субботин, Николай Иванович (1908—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза (1943).